How the Grinch Stole Christmas! (boek), een boek van Dr. Seuss met in de hoofdrol het personage The Grinch
How the Grinch Stole Christmas! (animatiefilm), een korte animatiefilm uit 1966 gebaseerd op dit boek.
The Grinch (2000), ook Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas!, een Amerikaanse film geregisseerd door Ron Howard

Zie ook
The Grinch (doorverwijspagina)